Песчанский — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Песчанский — село в Качирском районе Павлодарской области.

Россия 
 Песчанский — село в Беловском районе Курской области.